Ксенология (от  — чужой и  — учение) — многозначный термин.

 Ксенология — возникновение гомологичных ДНК-последовательностей в геномах различных видов при «горизонтальном» (ненаследственном) переносе генетического материала между организмами.
 Ксенология (фантастика) — в широком смысле наука об изучении чужого, нечеловеческого и неизвестного. Официально как наука не существует.

См. также 
 Ксенофобия
 Ксенофилия